Готи:

Народи 
 Готи — германський народ II–IX століть.
 Кримські готи — етнічна група готів, що мешкала на території Криму в III столітті.

Субкультури 
 Готи — молодіжна субкультура, що виникла в 1970-і роки.
 Кібер-готи — молодіжна субкультура, що з'явилася на початку 1990-х роках.

Мультиплікаційні фільми 
 Готи — чотири персонажі в мультсеріалі South Park.

Див. також 
 Готика (значення)
 Гота (значення)